Energylandia est un parc d'attractions situé à Zator, en Pologne. Le parc est le plus grand du pays.

Histoire 
Energylandia a ouvert ses portes le .

Le parc d'attractions 
Le parc est divisé en cinq zones thématiques ; Little Kids zone, zone famille, zone extrême, zone dragon et un parc aquatique.

Montagnes russes

Autres attractions 
 Anaconda - SuperSplash (2017)
 Apocalipto - Top Spin
 Atlantis - rivière rapide en bouées
 Aztec Swing - Frisbee
 Big Fairytale Carousel « Sissi » - carrousel
 Dwarf Farm Carousel - parcours en tracteurs
 Fairytale Carousel « Leo » - carrousel
 Jeep Safari - parcours en petites voitures
 Jungle Adventure - rivière rapide en bouées (2017)
 Monster Attack - parcours scénique
 Space Booster - Booster
 Space Gun - Kamikaze
 Splash Battle - Splash Battle
 Super Pump Carousel - carrousel interactif
 The Arctic Fan Slide - toboggan
 The flying swing Carousel - chaises volantes
 The Golden Mine Ride - bûches
 The Plane Ride - monorail
 Treasure Island Boats - bûches junior
 Tsunami Dropper - tour de chute
 WRC Dodgems - autos-tamponneuses

Références

Lien externe 
 

Parc d'attractions
Parc de loisirs en Pologne
Petite-Pologne